Palazzo Pallavicini steht für folgende Paläste in Italien:

 Palazzo Pallavicini (Bologna) in Bologna
 Palazzo Pallavicini Rospigliosi in Rom

in Florenz:
 Palazzo Pallavicini (Florenz)
 Palazzo Rospigliosi Pallavicini

in Genua:
 Palazzo Pallavicini-Cambiaso
 Palazzo Pallavicini-Fabiani
 Palazzo Cipriano Pallavicini
 Palazzo Durazzo-Pallavicini
 Palazzo Gerolamo Pallavicini
 Palazzo Giulio Pallavicini
 Palazzo Tobia Pallavicini

Siehe auch:
 Palais Pallavicini in Wien